Bismarckeiche oder Bismarck-Eiche steht für:

 Bismarck-Eiche, Backware

Bäume:
 Bismarckeiche Blasewitz in Dresden, Sachsen, siehe Liste der Gedenkbäume in Dresden #Bismarckeiche Blasewitz
 Bismarckeiche Cossebaude in Dresden, Sachsen, siehe Liste der Gedenkbäume in Dresden #Bismarckeiche Cossebaude
 Bismarckeiche Lockwitz in Dresden, Sachsen, siehe Liste der Gedenkbäume in Dresden #Bismarckeiche Lockwitz
 Bismarckeiche Meußlitz in Dresden, Sachsen, siehe Liste der Gedenkbäume in Dresden #Bismarckeiche Meußlitz
 Bismarckeiche Strehlen in Dresden, Sachsen, siehe Liste der Gedenkbäume in Dresden #Bismarckeiche Strehlen
 Bismarckeiche Wachwitz in Dresden, Sachsen, siehe Liste der Gedenkbäume in Dresden #Bismarckeiche Wachwitz
 Bismarckeiche Kubach in der Stadt Weilburg, Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen, siehe Kubach (Weilburg) #Bismarckeiche
 Bismarckeiche (Oberkotzau), Landkreis Hof, Bayern